Saint-Andéol (it.: Sant'Andeolo) può riferirsi a:

Santi e beati
 Sant'Andeolo del Vivarais († 208), martire francese di origine anatolica, celebrato il 1º maggio
 Sant'Andeolo di Lione († verso il 410), o Antioco o Antiochus o Antiochos, vescovo di Lione; celebrato il 13 agosto dalla Chiesa cattolica e il 15 ottobre da quella ortodossa.

Comuni francesi 
Saint-Andéol (Drôme) (fino al 1906 Saint-Andéol-et-Saint-Etienne-en-Quint, dal 1906 al 1936, Saint-Andéol-en-Quint)
Saint-Andéol – Isère
Saint-Andéol-de-Berg
Saint-Andéol-de-Clerguemort
Saint-Andéol-de-Fourchades
Saint-Andéol-de-Vals (fino al 1923 Saint-Andéol-de-Bourlenc)

Altro 
 Saint-Andéol (lago), lago sito nel territorio comunale di Marchastel nel Lozère

Note